

Patronyme
 Enrico Letta, (1966- ), est un homme politique italien.
 Gianni Letta, (1935- ), est un homme politique et journaliste italien.

Toponyme 
 Letta, un village du Cameroun
Homonymie de patronyme italien